Ciriello ist der Familienname folgender Personen:

 Averardo Ciriello	(1918–2016), italienischer Illustrator
 Chris Ciriello (* 1985), australischer Hockeyspieler
 Marco Ciriello (* 1975), italienischer Schriftsteller
 Pasquale Ciriello (1950–2014), italienischer Politiker
 Raffaele Ciriello (1959–2002), italienischer Fotograf